Fretwurst ist der Familienname folgender Personen:

 Antje Fretwurst-Colberg (* 1940), deutsche Malerin und Grafikerin
 Friedrich-Wilhelm Fretwurst  (* 1936), deutscher Maler und Grafiker
 Heinrich Fretwurst (* 1937), deutscher Sportschütze